Зубейда́ или Зубайда́ () — женское имя арабского происхождения, распространённое в мусульманских странах и общинах. Впервые зафиксировано как ставшее именем прозвище аббасидской принцессы Аматуль-Азиз бинт Джафар, данное ей в детстве дедом, халифом Абу Джафар аль-Мансуром, за белизну кожи — как уменьшительное от  (zubda, «сливочное масло, сливки»).

Известные носительницы 
 Зубейда бинт Джафар (765—831) — жена халифа Харуна ар-Рашида, известная в мусульманском мире благотворительница и меценатка. Первая носительница имени.
 Зубейда (актриса немого кино) (1911—1988) — индийская киноактриса, одна из звёзд индийского немого кино и звезда первого индийского звукового фильма «Свет мира». Урождённая Зубейда-бегум, впоследствии по мужу — рани (княгиня) Хайдарабада.
  (1926—1952) — индийская киноактриса. В 1950—1952, через замужество — махарани Джодхпура.
 Зубейда бинт Асад бин Исмаил аль-Кастантыния — турецкая поэтесса..
 Зубейда бинт Мухаммад Асад ар-Руми (11??-1194) — турецкая поэтесса.
 Зубейда бинт Мухаммад аль-Асбахания — мухаддиса.

Топонимы

Прочее 
 «Зубейда» или «Роковая любовь» — индийский кинофильм 2001 года по мотивам биографии Зубейды-бегум (1926—1952).